Tobias peut désigner :

Prénom 
 Tobias est un prénom allemand et anglais d'origine hébreu

Prénom de personnages de fiction 
Tobie est le prénom du personnage principal du Livre de Tobie, dans la Bible hébraïque.
Tobias, personnage de la série de romans Animorphs, série qui a donné la série télévisée canadienne Animorphs
 Tobias Ziegler, personnage de la série télévisée À la Maison-Blanche
 Tobias Eaton, personnage de la saga Divergent, de Véronica Roth

Tobias Rieper, est un pseudonyme de l'Agent 47 de la série des jeux vidéo Hitman
  Voir aussi →

Patronyme 
Tobias est un patronyme notamment porté par :

 Andrew Tobias (né en 1947), journaliste et écrivain américain 
 Channing Heggie Tobias (1882–1961), activiste américain pour les droits civiques 
 Charles Tobias (1898–1970), auteur-compositeur américain 
 Cleverson de Alencar Tobias (né en 1982), footballeur brésilien 
 Errol Tobias (né en 1950), joueur de rugby sud-africain 
 Fred Tobias, auteur-compositeur américain 
 George Tobias (1901–1980), acteur américain
 Gert Tobias (né en 1973), artiste roumain 
 Harry Tobias (1895–1994), auteur-compositeur américain
 Herbert Tobias (1924–1982), photographe allemand 
 Isabella Tobias (née en  1991), patineuse artistique américaine 
 Jenny Kendall-Tobias (né en 1967), journaliste anglaise à la radio 
 Jesse Tobias (né en 1972), guitariste américain  
 John Tobias (né en 1969), concepteur en jeu vidéo et artiste (graphiste) américain 
 Ken Tobias (né en 1945), chanteur canadien et auteur-compositeur 
 Manoel Tobias (né en 1971), joueur brésilien de futsal 
 Marc Tobias, expert vénézuelo-américain en sécurité 
 Martin Tobias, homme d'affaires américain
 Michael Tobias (né en 1951), réalisateur et écologiste américain 
 Murray Tobias (né en 1939), juge australien 
 Nataliya Tobias (née en 1980), coureuse ukrainienne
 Oliver Tobias (né en 1947), acteur anglais 
 Paul Tobias (né en 1963), guitariste américain
 Pavel Tobiáš (né en 1955), footballeur et manageur tchèque
 Phillip V. Tobias (1925–2012), paléoanthropologue sud-africain
 Randall L. Tobias (né en 1942), fonctionnaire américain
 Rudolf Tobias (1873–1918), compositeur estonien 
 Seth Tobias (1963–2007), homme d'affaires américain
 Szidi Tobias (née en 1967), actrice et musicienne slovaque 
 Timothy J. Tobias (1952–2006), compositeur américain 
 Todd Tobias (né en 1967), musicien américain et réalisateur artistique
 Théo Tobiasse (Tobias Eidesas), artiste français 
 Uwe Tobias (né en 1973), artiste roumain
 Vladimir Tobias (1929-2011), un entomologiste russe

Autres significations 
  : différents tableaux de peinture
 Tobias est un genre d'araignées aranéomorphes 
 Tobias est une société américaine de fabrication de guitares basses
 Tobias Sammet's Avantasia est un groupe allemand de musique